Smag est une entreprise française d'informatique agricole créée en 2000, éditeur spécialiste de logiciels agricoles web et mobile destinés à la gestion des exploitations agricoles et à la traçabilité des productions. SMAG, rattachée à Bioline, fait partie du Groupe Invivo.

Dates clés 
 2000 : Création de Maferme à Châlons-en-Champagne
 2001 : Création de Neotic à Montpellier
 2012 : Première phase de rapprochement entre Maferme et Neotic
 2015 : Invivo devient l’actionnaire majoritaire de Maferme-neotic
 2015 : Maferme-neotic devient Smag
 2016 : Acquisition de la start-up belge Louvigny 
 2016 : Acquisition d'EuroSemences

Produits 
Smag Farmer est une solution de gestion d’exploitation (FMS) Intégré à une gamme d’outils plus large, Smag Farmer est inter-opérable et échange directement avec les solutions à destination des techniciens et conseillers ; 
Smag Expert est une gamme d’outils d’accompagnement à la gestion d’exploitation, à destination des techniciens agricoles ;  
Smag Trace est une application web et mobile qui permet de centraliser, suivre et piloter les démarches de certifications et les chartes de production agricoles ;
LEA est un outil dédié aux entreprises de travaux agricoles destiné aux ETA  ;   
AGREO est une solution dédiée aux entreprises agro-industrielles, viti-vinicoles et de semences.

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en France 
Agriculture